Вита́лий Степа́нович Грибко́в (27 апреля 1936, Москва — 6 июля 2019, там же) — советский и российский художник и теоретик искусства, представитель неофициального искусства СССР.

Биография 
В детстве жил в Липецке у бабушки по материнской линии. Окончил Московское высшее художественно-промышленное училище по специальности художник-конструктор (дизайнер) (1962). Один из основателей художественной группы «Фикция» (1965—1974). В качестве одного из редакторов выпускал самиздатовские журналы «Фикция» (1967—1971) и «Метки по новой живописи» (1975—1980). Сооснователь творческого объединения «Колесо».

Принадлежит к числу художников так называемого «третьего направления» — между официальным искусством и андеграундом. В 1967 году полгода жил в деревне Ивашково Вологодской области с целью освоения традиции русского пейзажа, но от русской тональной традиции перешёл сначала к фовистскому открытому цвету, затем к стилистике, близкой поп-арту. Впоследствии от концептуальных экспериментов вернулся к «чистой» живописи. По мнению Олега Кулика, «Грибков старый авангардист, он талантливый и живой умный художник, но когда начались первые гэбешные обыски, он испугался и бросил авангард…». Тем не менее, первая выставка Кулика была открыта при поддержке Грибкова. Художника называют своим духовным «возбудителем» члены арт-группы «Мухоморы». Сам Грибков считал, что его неприятию крайнего модернизма способствовало знакомство с Георгием Костаки.
Занимался семиотическими исследованиями изобразительного искусства и мистическими практиками, в частности, в числе других художников участвовал в медитативных сеансах В. В. Налимова.

Концепции Грибкова получили название «конструктивный концептуализм» (вместе с философом В. М. Петровым и прозаиком Львом Меламидом) и «логика ощущения».

Племянник липецкого поэта и художника Алексея Липецкого, дядя участника группы «Мухоморы» Алексея Каменского.

Выставки 
 «Подпольные выставки» группы «Фикция», Москва:
 «Фикция живописи 4» (1965). Комсомольская пл., двор дома 1а. Зафиксирована на 16-мм кинопленку.
 «Фиктивность № 1» (1966). Помещение Педучилища № 5.
 «Фикция № 3: Тир подпространств» (1967). Помещение студии живописи при ЖЭК.
 «Фикция № 4: Концептуализм-рефлексии» (1973). Мастерская художников-монументалистов МСХ.
 Живопись (1988). Галерея «Нагорная», Москва.
 «Традиции русской живописи» (1990). Групповая выставка. Музей истории Москвы.
 «Ню на фоне соц-арта: Живопись. Коллаж» (1991). Совместно с Геннадием Гущиным. Галерея «Риджина», Москва.
 «Фикция» (1991). Персональная выставка. Галерея «Риджина», Москва.
 Ретроспектива (2006). Музей истории Москвы.
 «Третье направление: между актуальным искусством и академией» (2010). Совместно с Семёном Петерсоном. Галерея «Петерсон», Москва.
 «На кухне у Грибкова» (2014). Галерея «Serge», Москва.
 «Взаимоотношение кино и живописи» (2015). Дом кино (в рамках XXXVII ММКФ).
 «Пластический словарь» (2019). Совместно с Владимиром Амодео.

и другие.

Теоретические работы 
 Параллельная культура. Интегративное направление в современной российской культуре. — М.: Смысл, 1999 / Музей современного искусства «Гараж». — 63 с. — ISBN 5-89357-065-0 Работа выполнена при поддержке РФФИ.
 В издании: Метки: Группа «Фикция» Виталия Грибкова и художественная жизнь 60—80-х годов / Сост. Семененко-Басин И. В. — М.: Galerie Serge, 2014. — 104 с.:
 Живопись учит детству. — С. 34—44.
 Из дневника. — С. 71.
 Пейзажная живопись как онтологическая метафора. — С. 80—81.
 Цветовая модель живописи Барбашова. — С. 82—85.
 В соавт. с: Петров В. М. Конструктивный концептуализм и живопись. — С. 90—92.
 Цветовая конструкция картины. — С. 93—98.
 Как предсказание… — С. 99.
 В публикации на сайте «Galerie Serge»: Грибков В. С. Из размышлений. — 52 с.:
 Интеграционный путь в живописи. — С. 2.
 Фактура в живописи как метафора бытийности. — С. 3—5.
 Цветовая конструкция картины. — С. 6—10.
 Кандинский о живописи в будущем. — С. 11—13.
 Из Дневника. — С. 14—26.
 Семиотический анализ цветового языка (Из искусствометрии. В соавт. с: Петров В. М.). — С. 28—39.
 Ареалы национальных школ:цветовые структуры живописи. — С. 40—52.
 Фрагмент первый: начало размышления. — Публикация на сайте «Galerie Serge».
 В соавт. с: Страхов А. Б. Картины, рожденные медитацией. — Публикация на сайте «Galerie Serge».
 Почему я фовист? — Публикация на сайте «Galerie Serge».
 Краски Сергея Каменского. — Публикация на сайте «Galerie Serge».
 Коллаж размышлений о современности («И только живопись ищет себя»). — Публикация на сайте «Galerie Serge».
 Ещё раз о лучизме Михаила Ларионова // ТаисАРТ. — 2009. — Вып. 5.

Литература 
 Метки: Группа «Фикция» Виталия Грибкова и художественная жизнь 60—80-х годов / Сост. Семененко-Басин И. В. — М.: Galerie Serge, 2014. — 104 с.
 Газета «На кухне у Грибкова» (2014). — Вып. 1, 2, 3, 4.
  Бугровский С. Классик или модернист? // В. Грибков — живописец третьего направления. — М., 2007.
  Иванов Н. Искусствовед с кистью в руке // В. Грибков — живописец третьего направления. — М., 2007.
 Рисунки из Ивашково. — М., 2017. — 32 с.

Примечания

Ссылки 
 Виталий Грибков: Биография живописца // Galerie Serge.
 Галерея работ Виталия Грибкова на сайте Galerie Serge.
 Шестидесятые: Виталий Грибков.

Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Художники России
Художники неофициального искусства СССР